Die Irish American Football League ist die wichtigste Liga des American Football in Irland.
Sie wurde 1984 gegründet und trägt seit 1987 einen regelmäßigen Ligabetrieb aus.
2013 wurde die Liga um eine Spielklasse, die IAFL-1 (heute AFI Division I), erweitert, wodurch sechs weitere Teams hinzukamen. Später wurde die IAFL um eine weitere Spielklasse, die AFI Division II mit fünf weiteren Teams erweitert.

Teams

AFI Premier Division 

 Belfast Knights
 Belfast Trojans
 Cork Admirals
 Craigavon Cowboys
 Dublin Rebels
 South Dublin Panthers
 West Dublin Rhinos
 University College Dublin

AFI Division I 
Cill Dara Crusaders
Donegal/Derry Vipers
Trinity College Dublin
University Limerick Vikings
Westmeath Minotaurs
Wexford Eeagles

AFI Division II 

 Antrim Jets
 Causeway Giants
 Louth Mavericks
 North Dublin Pirates
 Razorbacks Northern Ireland

Shamrock Bowl

Austragungen 
Der Shamrock Bowl, das Finale um die irische Meisterschaft, wird seit 1986 ausgetragen. Die bisher einzigen Unterbrechung gab es 2000, 2020 und 2021.

Teilnahmen nach Team

Einzelnachweise

Weblinks 
Homepage des Verbandes

American-Football-Liga
Erstveranstaltung 1987
Sportveranstaltung in Irland
American Football (Irland)